Лас Тинахитас има више значења:

 Лас Тинахитас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тинахитас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тинахитас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тинахитас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинахитас (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тинахитас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Тинахитас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Тинахитас, Балнеарио (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тинахитас (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Тинахитас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику